Comocephalum är ett släkte av svampar. Comocephalum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Comocephalum